Cobb Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cobb Township (Arkansas)
 Cobb Township (Oklahoma)